Desdemona (maan), een maan van Uranus
Desdemona (geslacht), een geslacht van de borstelwormen
Desdemona, een personage uit de tragedie Othello van Shakespeare